

Europa
Autorità bancaria europea

Sigle 
 Elite Beat Agents
 Entità biologica anomala
 Extreme Bounds Analysis
 European Banking Authority

Codici 
 EBA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Marina di Campo (Italia)

Sport 
 Liga EBA – terza divisione del campionato spagnolo di pallacanestro
 Eastern Basketball Association – lega minore statunitense di pallacanestro